Die ICC World Cricket League Division Three 2014 war die fünfte Ausgabe dieses One-Day-Cricket-Wettbewerbes und fand zwischen dem 23. und 30. Oktober 2014 in Malaysia statt. Der Wettbewerb war Teil der ICC World Cricket League 2012–18. Im Finale setzte sich Nepal gegen Uganda mit 62 Runs durch.

Teilnehmer 
An dem Turnier haben insgesamt sechs Mannschaften teilgenommen. Davon qualifizierten sich die Mannschaften, die die letzten zwei Plätzen bei der ICC Cricket World Cup Qualifier 2014 einnahmen:

Vom Turnier der dritten Division der World Cricket League im Jahr 2013 verblieben:

Beim Turnier der vierten Division der World Cricket League im Jahr 2014 qualifizierten sich:

Format 
In einer Gruppenphase spielte jedes Team gegen jedes andere. Der Sieger eines Spiels bekam zwei Punkte, für ein Unentschieden oder No Result gab es einen Punkt. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für die ICC World Cricket League Division Two 2015 und bestritten ein Finale. Die Dritt- und Viertplatzierten verblieben in Division Three und spielen in der ICC World Cricket League Division Three 2017. Die Fünf- und Sechstplatzierten stiegen in die Division Four ab und nahmen an der ICC World Cricket League Division Four 2016 teil.

Stadien 

Die folgende Stadien wurden als Austragungsorte vorgesehen

Vorrunde

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Die Serie auf Cricinfo

Einzelnachweise 

Three 2014
Internationale Cricket-Saison 2014/15
Internationales Cricket-Turnier
Cricket-Wettbewerb in Malaysia